Il doppio del torneo di tennis Hechingen Ladies Open 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Mervana Jugić-Salkić e Sandra Klemenschits che hanno battuto in finale Natela Dzalamidze e Renata Voráčová 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Mervana Jugić-Salkić /  Sandra Klemenschits (Campionesse)
 Natela Dzalamidze /  Renata Voráčová (finale)

 Wen-Hsin Hsu /  Akiko Ōmae (quarti di finale)
 Hana Birnerová /  Paula Kania (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Hechingen Ladies Open 2012